Бакайоко () — івуарійське прізвище. Відомі носії:
 Амед Бакайоко — прем'єр-міністр Кот-д'Івуару
 Тьємуе Бакайоко — французький футболіст